Bzou är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Azilal Province och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Bzou ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bzou är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Runt Bzou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Bzou består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal